

Geografia
 Gąbin – comune del Distretto di Płock (Polonia)

Musica
 Gabin – gruppo musicale nu jazz italiano
 Gabin – album dei Gabin del 2002

Persone
 Carlos Gabín (1906-...) – cestista uruguaiano
 Jean Gabin, pseudonimo di Jean-Alexis Gabin Moncorgé (1904-1976) – attore francese

Onomastica
 Gabin – forma francese del nome proprio di persona italiano Gavino